Ковалёвский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ковалёвка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ковалёвка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Малые Хурсы

Примечания